Evantes de Cízic, historiador grec 
 Evantes de Samos, historiador grec 
 Evantes, poeta èpic grec
 Evantes, pintor grec